Шерстюк — украинская фамилия. Известные носители:
 Шерстюк, Александр Александрович (род. 1954) — советский, российский спортсмен и тренер по современному пятиборью.
 Шерстюк, Владислав Петрович (род. 1940) — государственный и военный деятель, генерал-полковник в отставке.
 Шерстюк, Гавриил Игнатьевич (1891—1953) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шерстюк, Иван Никитович  (1925—1995) — советский и украинский учёный-экономист.
 Шерстюк, Сергей Александрович (1951—1998) — российский художник.
 Шерстюк, Татьяна Григорьевна (1921—2003) — украинский библиограф, составитель краеведческих пособий и библиографических указателей, Почётный член Всеукраинского общества краеведов.
 Шерстюк, Фёдор Семёнович (1925—1992) — полный кавалер ордена Славы.